Guaíba — município do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, cujo nome foi Pedras Brancas
Pedras Brancas (Guaíba) — bairro de Guaíba
Estância das Pedras Brancas — local histórico do município de Guaíba
Pedras Brancas (Santa Cruz da Graciosa) — aldeia na ilha Graciosa, Açores, Portugal
Pedras Brancas (Proença-a-Nova) - aldeia situada no concelho de Proença-a-Nova e na freguesia de Sobreira Formosa (Distrito de Castelo Branco - Beira Baixa)

Desambiguações de topônimos